Ascendancy может означать:
 Ascendancy (игра) — фантастическая глобальная пошаговая стратегия, разработанная для DOS.
 Ascendancy (альбом) — второй студийный альбом метал группы Trivium, который был выпущен 15 марта 2005 года на Roadrunner Records.